Bill Wyman, pseudonimo di William George Perks (1936) – bassista britannico
Jane Wyman, pseudonimo di Sarah Jane Mayfield (1917-2007) – attrice, cantante e ballerina statunitense
J. H. Wyman, propr. Joel Howard Wyman, noto anche con gli pseudonimi di Joel Wyner e Alden Kane (1967) – sceneggiatore, regista e produttore televisivo canadese
Sid Wyman, propr. Sidney Wyman (1910-1978) – giocatore di poker statunitense